Caroline kan syfta på:

 Kvinnonamnet Caroline, se Karolina
 Caroline (krater), krater på Venus
 Caroline (sång), låt med Status Quo
 Caroline, Alberta, ort i Kanada
 Caroline Records, skivbolag
 Carolineatollen, ögrupp i Kiribati
 Mont Caroline, berg i Antarktis